Olga Glücksburg (1903–1997) – księżniczka Grecji i Danii, księżna Jugosławii.
 Olga Glücksburg (ur. 1971) – księżniczka Grecji i Danii, tytularna księżna Aosty.

Strony ujednoznaczniające